Guraidhoo  est un nom propre qui peut désigner :
 Guraidhoo, une île de la subdivision de Kaafu aux Maldives ;
 Guraidhoo, une île de la subdivision de Laamu aux Maldives ;
 Guraidhoo, une île de la subdivision de Thaa aux Maldives.